Alain Bertho (né en 1952), anthropologue français ;
 Caryl Bertho (née en 1964), femme politique vénézuélienne ;
 Catherine Bertho-Lavenir (née en 1953), historienne, sociologue et médiologue français ;
 Jean Bertho (1928-2023), acteur et réalisateur français ;
 Pascal Bertho (né en 1964), scénariste de bande dessinée.